Canopo – stella dell'emisfero australe celeste
Canopo – personaggio mitologico dell'Antica Grecia
Canopo – antica città portuale dell'Egitto
Canopo – vaso funerario egizio, etrusco, ecc., con coperchio a forma di testa
 Canopo – torpediniera della Regia Marina